Billy Bell peut désigner :
 Billy Bell (1891-1952), joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Bill Bell peut désigner :
 , maire de Durham, en Caroline du Nord ;
 Bill Bell, tireur sportif canadien.